Richard Whalley est un nom pouvant désigner:

 (1498/99-1583), homme politique anglais
 (c. 1558-c. 1632), homme politique anglais

Voir aussi
, artiste autochtone noongar en Australie

Whalley, Richard